Куруфин () — персонаж произведения Дж.Р.Р. Толкина «Сильмариллион», пятый сын Феанора, известный под прозвищем «Искусник». Известен как самый искусный мастер по работе с камнем и металлом из всех сыновей Феанора.

После изгнания из Валинора Куруфин принял участие в осаде Тангородрима. После гибели своего отца он вместе со своим братом Келегормом владел землями в восточном Белерианде, однако в ходе Дагор Браголлах потерял все свои земли и вместе с братом и отрядом верных последователей бежал в Нарготронд. 

Братья запугали жителей Нарготронда и отвратили их от законного короля Финрода, отправившегося на помощь Берену. Во дни правления Ородрета, назначенного Финродом, они исподволь пытались прибрать к рукам власть в городе, однако когда их намерения вскрылись, то сыновья Феанора были изгнаны из Нарготронда. Сын Куруфина Келебримбор отрёкся от злых дел отца и остался в Нарготронде.

После своего изгнания Куруфин вместе со своим братом Келегормом, передвигаясь вдоль границы Дориата к владениям своих братьев на востоке Белерианда, случайно столкнулись с Береном и Лютиэн, которые после разгрома крепости Саурона на Острове Оборотней направлялись в лес Бретиль. Пока Келегорм попытался нейтрализовать Берена, Куруфин схватил Лютиэн и силой усадив в седло, попытался похитить её; однако Берен увернулся от его брата и совершив необычайный прыжок, сбил Куруфина с коня и чуть было не задушил его. Лишь заступничество Лютиэн спасло его жизнь, однако Берен разоружил эльфа, снял с него доспехи, отобрал коня и оружие, в том числе — чудесный кинжал Ангрист, резавший железо как дерево.

Погиб во время нападения на Дориат вместе с Келегормом и Карантиром.

Дом Феанора 

Порядок рождения сыновей Феанора в генеалогическом древе основан на «Сильмариллионе», в более поздней заметке Толкина «Шибболет Феанора» порядок рождения таков: Маэдрос, Маглор, Келегорм, Куруфин, Карантир, Амрас, Амрод, то есть местами переставлены потомки внутри предпоследней пары, а также внутри последней пары.

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Эльфы Средиземья